Kawaoka steht für:
 Kawaoka (Kyōto), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Kyōto (eingemeindet nach Kyōto)
 Kawaoka (Kagawa), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Kagawa (eingemeindet nach Takamatsu)

Kawaoka ist der Familienname folgender Personen:
 Daijirō Kawaoka (* 1978), japanischer Schauspieler
 Yoshihiro Kawaoka (* 1955), amerikanischer Virologe